Downton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Downton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)